Abram est un nom propre.

Personnalité identifiée par ce nom 
 Abram (~1800), patriarche originaire de Ur en Chaldée (province de Mésopotamie), qui prit ensuite le nom de Abraham

Patronyme 

 Benjamin Abram (1846-1938), avocat et homme politique français ;
 Charles Frédéric Abram (1851-1936), un peintre français ;
 Felicity Abram (1986-), une triathlète australienne ;
 Hélène Abram (1973-), une réalisatrice française ;
 Johnathan Abram (1996-), jour américain de football américain ;
  ;
 Luis Abram (1996-), footballeur péruvien ;
 Paul Abram (1883-1969), romancier, critique littéraire et dramatique et directeur de théâtre.

Toponyme 

 Abram, census-designated place américaine située au Texas ;
 Abram (Érábrány en hongrois), une commune située en Roumanie.